

Généralités

Équipes engagées

Formule de compétition 
Les huit équipes sont réparties en 2 poules de 4, et s'affrontent en doubles matches aller-retour (suivant le modèle de la Ligue mondiale). Les équipes classées 1 et 2 s'affrontent en Final Four chez l'un des participants, lequel est déclaré organisateur par la CEV au terme de la phase de poule. Les demi-finales sont croisées ( 1 —  2 ;  1 —  2).

Pour l'édition 2005, la CEV a confié l'organisation du Final Four à la Russie (à Kazan).

Déroulement de la compétition

Poule 1

Poule 2

Final Four

Demi-finales

Match pour la troisième place

Finale

Classement final

Annexes

Article connexe 
 Ligue européenne de volley-ball

Lien externe 
 Page sur le site de la CEV

2005
Événement sportif à Kazan
Compétition de volley-ball en Russie
Volley-ball en 2005
Sport en Russie en 2005
Sport en juin 2005
Sport en juillet 2005